Gaetano Melandri Contessi – fisico italiano del XIX secolo
 Luigi Contessi – ginnasta italiano, medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Anversa 1920
 Rossella Contessi – bibliotecaria, scrittrice e sceneggiatrice italiana